Верне — фамилия французского происхождения и топоним.

Персоналии

Династия художников 
 Верне, Клод Жозеф (1714—1789) — французский художник-пейзажист.
 Верне, Карл (1758—1836) — французский художник, сын Клода Верне.
 Верне, Орас (1789—1863) — французский художник-баталист, сын Карла Верне.

Другие 
 Верне, Жан-Карл (род. 1987) — французский автогонщик.
 Верне, Каарен (1918—1967) — немецко-американская актриса и певица.
 Верне, Оливье (род. 1954) — французский органист.
 Верне, Пьер Жозеф Мари (1797—1873) — французский художник, работавший в России.

Топонимы 
 Верне — город в Германии.
 Верне — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Верне — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Верне — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Верне — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Ле-Верне — концентрационный лагерь во Франции в годы Второй мировой войны
 Вернье